Les  () forment une famille éteinte de thérocéphales scylacosauriens basaux, ayant vécu du milieu du Permien jusqu'au début du Trias. Le taxon fut nommée par le paléontologue sud-africain Robert Broom en 1903.

Description 
Les scylacosauridés sont caractérisée par la dispositions de longs museaux ainsi que des canines en forme de sabres.

Cladogramme Therocephalia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Therapsida
 Therocephalia
 Scylacosauria

Liens externes 

Famille de thérapsides (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1986
Therocephalia
Paléontologie en Afrique du Sud
Paléontologie en Russie